Roger Moore peut désigner :
 Roger Moore (1927-2017), un acteur britannique ;
 Roger Moore, un basketteur américain.